Ма́ркель Сусаэ́та Ласкура́ин (; ) — испанский футболист, вингер австралийского клуба «Макартур».

Карьера 
Сусаэта дебютировал за «Атлетик Бильбао» 2 сентября 2007 года в матче против «Барселоны». Матч закончился со счётом 3:1 в пользу каталонцев, а Сусаэта записал на свой счёт единственный гол «Атлетика».

В следующих сезонах Сусаэта завоевал место в стартовом составе «Атлетика». 31 января 2009 года он, забив гол на 86-й минуте, принёс победу баскам в матче против «Малаги».

15 января 2020 года Сусаэта перешёл в австралийскую Эй-лигу, подписав контракт с клубом «Мельбурн Сити» на оставшуюся часть сезона 2019/20.

18 ноября 2020 года Сусаэта подписал контракт с новичком Эй-лиги «Макартур», где воссоединился с одноклубником по «Атлетику» Беньятом.

Достижения 
 «Атлетик Бильбао»
 Финалист Лиги Европы: 2011/12
 Финалист Кубка Испании: 2008/09, 2011/12, 2014/15
 Обладатель Суперкубка Испании: 2015

Примечания

Ссылки 
 
 Маркель Сусаэта на сайте КиноПоиск

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Бильбао Атлетик»
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»
Игроки ФК «Гамба Осака»
Игроки ФК «Мельбурн Сити»
Игроки ФК «Макартур»